Lewiew ist der Familienname folgender Personen:

 Lew Awnerowitsch Lewiew (* 1956), israelischer Investor
 Miltscho Lewiew (1937–2019), bulgarischer Musiker, Jazz-Pianist und Arrangeur

Siehe auch:
 Leviev